Cossypha isabellae é uma espécie de ave da família Muscicapidae.

Pode ser encontrada nos seguintes países: Camarões e Nigéria.

Os seus habitats naturais são: regiões subtropicais ou tropicais húmidas de alta altitude.

Referências

Cossypha
Aves descritas em 1862